La Supercoupe du Portugal 2015 () est la trente-septième édition de la Supercoupe du Portugal, épreuve qui oppose le champion du Portugal au vainqueur de la Coupe du Portugal. La rencontre se disputera le  au stade municipal d'Aveiro.

Feuille de match

Voir aussi 
 Championnat du Portugal de football 2014-2015
 Coupe du Portugal de football 2014-2015

Notes et références

Liens externes 
  Portugal - Liste des vainqueurs de la Supercoupe sur www.rsssf.com

2015
Compétition de football à Aveiro
Face-à-face du Benfica Lisbonne
Face-à-face du Sporting Clube de Portugal
Football au Portugal en 2015
Football en août 2015